Международный Фонд Ильяса Эфендиева () — международная неправительственная организация, учреждена в 2005 году в Азербайджане. Осуществляет благотворительную деятельность. Председателем фонда является Турал Эфендиев.

История Фонда 
Международный Фонд Ильяса Эфендиева был учреждён в 2005 году с целью сохранения, изучения и популяризации творческого наследия азербайджанского писателя Ильяса Эфендиева. Вместе с тем, со дня основания Фонд осуществляет благотворительную деятельность, направленную на поддержку развития культуры, искусства и тем самым участвует в общественной и культурной жизни Азербайджана. В 2011 году Фонд получил статус «международная неправительственная организация».

Фондом подготовлен ряд важных проектов, которые охватывают проблемы детей, подростков и молодежи, улучшение их юридического и социального положений, развитие институтов гражданского общества, свободы слова и демократических преобразований в стране. Фонд периодически проводит благотворительные акции и мероприятия в детских домах и интернатах. В проведение мероприятий привлекаются средства доноров и партнеров Фонда. Мероприятия охватывают не только столичный, но и другие регионы Азербайджана. Под эгидой фонда в частности созданы Учебный центр по изучению иностранных языков и Центр японской культуры «Томодачи».

Фонд выступил с инициативой проведения в Азербайджане Международного форума неправительственных организаций с участием представителей НПО разных стран, посвященного проблемам, с которыми сталкиваются НПО, а также проблемам глобализации, экологии, борьбы с наркотрафиком и другим жизненно важным проблемам.

Миссия Фонда 
В соответствии с «Целями развития тысячелетия», объявленными на Саммите ООН 2000 года, Международный Фонд Ильяса Эфендиева уделяет особое внимание проблемам обеспечения устойчивого развития общества по следующим направлениям:
 мир, безопасность, международное и региональное сотрудничество
 культура, образование и наука
 народное здравоохранение и социальное обеспечение
 демократизация общества
 правосудие и права человека
 экономическое развитие и инфраструктура страны
 улучшение жизни людей в маргинальных общностях

Для достижения этих целей Международный Фонд Ильяса Эфендиева проводит в жизнь целевые проекты, направленные на реализацию принципов устойчивого развития народов в странах Европы, Кавказа, Азии, мусульманского мира, участвует в решении их гуманитарных проблем в образовании, культуре, здравоохранении, социальной и других сферах.

Основными инструментами осуществления Миссии Фонда являются:
 активный диалог с авторитетными государственными, политическими и общественными деятелями в различных странах мира, представителями бизнеса, для достижения поддержки Миссии Фонда
 активное сотрудничество с неправительственными общественными организациями в различных странах мира, реализация международных партнерских программ, конструктивных миротворческих инициатив
 реализация на международном, региональном и локальном уровнях (на основе предоставления грантов) ряда целевых программ Фонда: образовательных, культурных, социально-гуманитарных, по развитию гражданского общества, экономической модернизации и др.

Проекты 

Проект «С улиц в семьи»
Международный Фонд Ильяса Эфендиева в рамках сотрудничества с американской корпорацией Boeing, реализовал проект «С улиц в семьи», направленный на социально-гуманитарную и психологическую помощь детям-сиротам и детям, не имеющих постоянных мест проживания. Цель проекта — институциональный и концептуальный подход к проблеме, привлечение внимания общественности и психосоциальная реабилитация бенефициариев проекта.

В рамках проекта была проведена как общественно полезная, так и культурно-просветительская работа не только с детьми-сиротами и детьми с улиц, но и с представителями социально активной молодежи, нацеленной на оказание продолжительной и соответствующей помощи подобным детям. В этой связи были организованы семинары, тренинги и другие подобные мероприятия открытого формата. В рамках проекта также были проведены праздничные мероприятия, в котором принимали участие и дети-сироты, и дети с улиц, и дети, болеющие разного рода генетическими и неизлечимыми болезнями.

В рамках данного проекта была продолжена работа по сотрудничеству с институтами гражданского общества, государственными структурами в лице Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, соответствующими коммерческими и некоммерческими организациями. Фонд в процессе реализации проекта постоянно пользуется как внутренней материально-технической базой и человеческими ресурсами, так и поддержкой членов Фонда. Время от времени руководство Фонда и ответственные за проект лица выступали в прессе о проделанной работе, прогнозах и перспективах реализуемого проекта.

В конце 2012 года, когда Фонд примет участие в конкурсе на получение очередного гранта от корпорации Boeing, Фонд намерен продолжить реализацию данного проекта в ещё большем объёме и достичь ещё лучших результатов.

Крупномасштабные международные проекты:

1. Устойчивое социально-гуманитарное развитие Украины: Имидж XXI века.
В данном крупномасштабном Проекте «Международный Фонд Ильяса Эфендиева на Украине» ставит своей основной целью оказать содействие государственным органам и структурам гражданского общества в решении проблем в образовании, культуре, здравоохранении, социальной и других социально-гуманитарных сферах республики, и тем самым в создании высокого современного социально-гуманитарного имиджа Украины в XXI веке.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
По нашему убеждению, четырьмя основными колоннами — направлениями современного социально-гуманитарного имиджа Украины в XXI веке, будут:
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЭКОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В соответствии с указанными направлениями «Международный Фонд Ильяса Эфендиева на Украине» разработал и намерен реализовать 4 долгосрочные Целевые Программы социально-гуманитарного развития Украины, реализация которых предполагается осуществить в течение 5 лет.

2. Социально-гуманитарное развитие Сербии: Имидж XXI века.:
В соответствии с миссией Международного Фонда Ильяса Эфендиева, этот масштабной Проект направлен на содействие органам государственной власти и структурам гражданского общества Сербии в реализации национальной стратегии по решению проблем беженцев, проблем в сфере образования, здравоохранения, социальной и других гуманитарных областях республики, способствуя тем самым созданию современного гуманитарного образа Сербии в XXI веке.

Проект «Реконструкции в детском кардиоревматологическом санатории в поселке Локбатан (Баку)».
В рамках проекта в санатории были проведены соответствующие работы по ремонту, озеленению и восстановлению мест отдыха и проведения свободного времени для лечащихся детей.

Проект «Исследований в области защиты прав детей, лишенных родительской опеки и проживающих в детских домах и интернатах Баку и Апшеронского полуострова».
В рамках проекта был проведен основательный мониторинг и соответствующие тренинги в интернатах и детских домах, с целью выявления ситуации в области прав детей и их социальной защиты

Проект Социально-Юридического Центра Реабилитации для бездомных детей и детей, лишившихся родительской опеки.
Проект, осуществляемый Фондом при поддержке американской компании Boeing, стал одним из социально значимых проектом в общественном секторе. В рамках проекта был проведен соответствующий мониторинг в исследуемой сфере, проведены тренинги для бенефициариев, открыта горячая линия, был организован ряд массовых мероприятий, направленных на социальную, юридическую и гуманитарную поддержку бездомных детей, детей с улиц и детей, лишенных родительской опеки, содержащихся в детских домах и интернатах.

Международное сотрудничество 
Фонд налаживает отношения со многими государственными и неправительственными организациями европейских государств, с целью пропаганды и распространения культуры и искусства Азербайджана. В рамках реализации проектов были установлены партнерские отношения со следующими международными и донорскими организациями:
 Фонд Помощи «Институт Открытое Общество» ()
 ЮНИСЕФ
 Организация Государственного департамента США UMCOR
 The Boeing Company
 Norwegian Humanitarian Enterprise
 Save the Children
 Детский городок SOS
 Фонд Евразия

Фонд стал членом следующих международных организаций CRİN (Child Rights Information Network) и WANGO. Также партнерами Международного Фонда Ильяса Эфендиева являются:
 Министерство культуры и туризма Азербайджана
 Государственный Комитет по Делам Семьи, Женщин и Детей Азербайджана
 Национальная Академия Наук Азербайджана
 Азербайджанский государственный университет культуры и искусств
 Бакинский славянский университет
 Азербайджанский технический университет
 Бакинская музыкальная академия
 Азербайджанская Национальная Музыкальная Консерватория
 Союз художников Азербайджана
 Союз Писателей Азербайджана
 Союз Театральных Деятелей Азербайджана
 Академический Национальный Государственный Драматический Театр
 Государственная Страховая Компания Азербайджана
 Компания «Caspian-Fish»
 Национальная Авиакомпания «АЗАЛ»(Азербайджанские авиалинии)
 Компания AB Standard
 Газета «Литература»
 Газета «Зеркало»
 525-я газета

Международная премия Ильяса Эфендиева 
В 2006 году Правление Фонда Ильяса Эфендиева учредило первую в стране «Международную Премию Ильяса Эфендиева». Премия присуждается выдающимся личностям, государственным и общественным деятелям в стране и за границей в разных номинациях: за вклад в культуру, искусство, развитие науки и образования, сохранение национальных как материальных, так и духовных ценностей, за благотворительную деятельность, за поддержку мира, за демократические преобразования в разных странах и т. д.

«Международная Премия Ильяса Эфендиева» присуждается Премиальной Комиссией, в которую входят видные деятели культуры и искусства, писатели, ректора университетов и депутаты Парламента. Премия состоит из специально изготовленной статуэтки и диплома.

Лауреаты Международной премии Ильяса Эфендиева 
 Президент Литовской Республики Валдас Адамкус
 Депутат Парламента Азербайджанской Республики, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО и ИСЭСКО, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиева
 Президент Венгерского Телевидения «Дуна ТВ» Ласло Челеньи
 Ректор Московского Гуманитарного Университета, профессор Игорь Ильинский
 Президент Финляндии Тарья Халонен
 Директор института Soft Computing (США), профессор Лотфи Заде
 Член Национального Союза писателей Украины Валентин Ципко
 Президент Республики Болгария Георгий Пырванов
 Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Республики Словении Данило Тюрк
 Президент Сербии Борис Тадич
 Президент Черногории Филип Вуянович
 Президент Хорватии Иво Йосипович

Примечания 

Общественные организации
Организации Азербайджана